Села:
 Юрівка (Гатненська сільська громада)
 Юрівка (Томашівська сільська громада)